Облітера́ція (, буквально — «стирання, згладження») — багатозначний термін:
 Облітерація — зарощування або закриття порожнистого або трубчастого органа внаслідок розростання тканини (частіше сполучної), що йде з боку його стінок. Найчастіше Облітерація настає в результаті запального процесу, рідше — при розростанні пухлини.
 Облітерація — сплющення клітин і тканин у рослин, що призводить іноді до зникнення внутрішньоклітинних і міжклітинних порожнин; наприклад, при розростанні стебла у товщину, а також в оболонках деяких плодів, в тканинах зародка, що формується, і т. д.
 Облітерація — зарощування з часом перерізу щілини. Це явище спостерігається при протіканні навіть ретельно очищених рідин за рахунок адсорбції поляризованих молекул (це явище є одним з недоліків золотникових гідророзподільників).